Субјекат може бити:

 Субјекат ( - оно што је подметнуто), подлога, темељ
 Субјекат (филозофија), носилац доживљаја, оно што има опажаје, представе, осјећаје и жеље, тј. ја
 Субјекат, лице, особа, правно лице, поданик система уређења (за разлику од објеката или ствари)
 Субјекат (граматика), подмет, основи појам, предмет о коме се у реченици нешто исказује

Види још 
 Субјективност
 Субјективизам